Но́венькое — название географических объектов.

Казахстан 
  Новенькое — до 2022 г. название села Кайнар в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Новенькое — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Новенькое — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1997 г.
 Новенькое — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Новенькое — деревня в Калининском районе Тверской области, Бурашевское сельское поселение.
 Новенькое — деревня в Калининском районе Тверской области, Михайловское сельское поселение.
 Новенькое — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Новенькое — деревня в Конаковском районе Тверской области, Городенское сельское поселение.
 Новенькое — деревня в Конаковском районе Тверской области, Юрьево-Девичьевское сельское поселение.
 Новенькое — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Бабаевский сельский округ.
 Новенькое — деревня в Даниловском районе Ярославской области, Дмитриевский сельский округ.
 Новенькое — упразднённая деревня в Даниловском районе Ярославской области, Даниловское сельское поселение (Тороповский сельский округ).
 Новенькое — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Новенькое — деревня в Тутаевском районе Ярославской области, Артемьевское сельское поселение.
 Новенькое — деревня в Тутаевском районе Ярославской области, Левобережное сельское поселение.
 Новенькое — остановочный пункт Московской железной дороги.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новенькое — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Новенькое — село в Сумском районе Сумской области.
 Новенькое — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Новенький
 Новое
 Нью